AXG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Algona, città dell'Iowa negli Stati Uniti